Мозолиха — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Мозолиха — хутор в Ивьевском районе Гродненской области.

Россия 
 Мозолиха — деревня в Кинешемском районе Ивановской области.